Немања Обрадовић може да се односи на:

 Немања Обрадовић (фудбалер) (1989)
 Немања Обрадовић (рукометаш) (1991)